Гилян:
 Гилян — остан в Иране.
 Гилан — старое название Гнилана, города в Сербии.

См. также